Giovanni Battista Bassi henviser til flere personer:

 Giovanni Battista Bassi (maler) (1784-1852) – italiensk landskabsmaler
 Giovanni Battista Bassi (matematiker) (1792-1879) – italiensk matematiker og arkitekt
 Giovanni Battista Bassi (arkitekt) (født 1926) – italiensk arkitekt